Pelota bezeichnet:

 Pelota, Rückschlagspiel
 Pelota (Film), deutscher Kurzfilm